Natural bezeichnet:
 eine Boygroup, siehe Natural (Band)
 eine Programmiersprache, siehe Natural (Programmiersprache)